Julia Glushko e Paula Ormaechea erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno partecipato agli Internazionali d'Italia.

Il doppio del torneo di tennis Open Saint-Gaudens Midi-Pyrénées 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Verónica Cepede Royg e María Irigoyen che hanno battuto in finale Sharon Fichman e Johanna Konta 7–5, 6–3.

Teste di serie 

  Verónica Cepede Royg /  María Irigoyen (Campionesse)
  Ljudmyla Kičenok /  Kateryna Kozlova (quarti di finale)

  Stéphanie Foretz Gacon /  Amandine Hesse (primo turno) 
  Sofia Shapatava /  Anastasіja Vasyl'jeva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Saint-Gaudens Midi-Pyrénées 2014